Willard's Whizzer - de oude naam van de Whizzer een stalen achtbaan in Six Flags Great America
Willard's Whizzer - de oude naam van de Whizzer een voormalig stalen achtbaan in California's Great America